Gareca ist der Familienname folgender Personen:

 Juan Manuel Gareca (* 1999), bolivianischer Sprinter
 Ricardo Gareca (* 1958), argentinischer Fußballspieler und -trainer